Альфа Этники 1962/1963 () — 27-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1962/1963
Греция
Греция
1962 год в Греции
1963 год в Греции